Raidansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raidansaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Raidansaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar